Mužská dvouhra Adelaide International I 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do singlové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu z předchozího ročníku byl Australan Thanasi Kokkinakis, kterého ve druhém kole vyřadil Ital Jannik Sinner. Francouz Gaël Monfils vyhrál v sezóně 2022 první ze dvou adelaidských turnajů.

Vítězem se stal pátý hráč světa Novak Djoković ze Srbska, jenž ve finále zdolal Američana Sebastiana Kordu za 3:09 hodiny po třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 6–4. Ve druhé sadě za stavu gamů 5–6 odvrátil mečbol. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství. Na okruhu ATP Tour vybojoval devadesátý druhý singlový titul, jímž se vyrovnal  Rafaelu Nadalovi. Ve statistikách otevřené éry oběma patřilo 4. místo za  Connorsem (109 titulů), Federerem (103) a Lendlem (94). Na australské půdě prodloužil od sezóny 2019 sérii neporazitelnosti na 34 výher. Z předchozích 23 utkání na okruhu jich vyhrál 24.

Již v semifinovém duelu bývalých světových jedniček porazil Djoković sedmého muže žebříčku Daniila Medveděva, čímž navýšil aktivní bilanci vzájemných zápasů na 9–4. Vytvořil tak nový rekord 348 odehraných utkání proti členům první světové desítky, který do té doby sdílel s Federerem v počtu 347 zápasů. Na dalších místech figurovali Nadal s 288 duely a Lendl s 258 dvouhrami.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Adelaide International I 2023